Kraupp ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Kraupp (* 1959), schwedischer Curler
 Otto Kraupp (1920–1998), österreichischer Pharmakologe und Hochschullehrer
 Sebastian Kraupp (* 1985), schwedischer Curler

Siehe auch:
 Graup